Ляшки — топоним:

Польша 
 Ляшки — сельская гмина (волость) в Ярославском повяте Подкарпатского воеводства.

Украина 
 Ляшки — село в Лебединском районе Сумской области.
 Ляшки — до 1946 года название села Глинец в Яворовском районе Львовской области.

См. также 
 Ляжки